Чемпионат Белоруссии среди дублёров — соревнование, проводимое в Белоруссии с 2001 года. Чемпионат проводится среди дублирующих составов команд чемпионата Белоруссии.

История 
Турнир впервые был проведён в 2001 году. Традиционно календарь турнира дублёров привязывается к календарю чемпионата Беларуси: в основном игры проходят за день до матча основных команд в чемпионате. Схема проведения турнира — каждый с каждым в два круга.

Единственное изменение произошло в 2013 и 2014, оно было обусловлено реформой чемпионата, в связи с его разделением, после первого этапа, на две группы по 6 команд для выявления сильнейшего. Так же в 2013 и 2014 годах был разыгран Кубок среди дублёров.

Победители и призёры

Сводная таблица

Кубок Белоруссии среди дублёров 
Проводился всего два раза. В 2013 — Кубок Белоруссии среди дублирующих составов, в 2014 — Кубок Федерации среди дублирующих составов. На первом этапе клубы разыгрывали чемпионат среди дублирующих составов, а после деления на шестёрки проводился уже Кубок. Победители двух шестёрок встречались в финале соревнования.

Победители и призёры

Примечания 

Футбольные соревнования в Белоруссии